Robson steht für:
 Robson (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Robson, Codename des Turbo Memory, Speichermodul
 Robson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Roy Robson, Modemarke für Männermode
 E. P. Robson Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Robeson
 Robinson
 Robison